UAE Sevens 2022 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju UAE Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 26–27 listopada 2022 roku w Al Ain Equestrian, Shooting and Golf Club w Al-Ajn będąc trzecim turniejem sezonu 2022.

Informacje ogólne 
Rozegrane w Al Ain Equestrian, Shooting and Golf Club zawody były trzecim turniejem sezonu 2022 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy, po czym czwórka najlepszych awansowała do półfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate.

W turnieju triumfowali reprezentanci Hongkongu. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobył Koreańczyk Jeongmin Jang.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T3
2022 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Rugby union w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Al-Ajn